Василь Шевченко:
 Шевченко Василь Васильович (1967) — український політик.
 Шевченко Василь Григорович (1960) — український астроном.
 Шевченко Василь Кузьмович (1882-19??) — кубанський бандурист і торбаніст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок